Portage County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Portage County (Ohio)
Portage County (Wisconsin)